L'Open d'Irlande du Nord 2021 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2021-2022, qui se déroule du 9 au 17 octobre 2021 au Waterfront Hall de Belfast, en Irlande du Nord. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
L'épreuve fait son retour à Belfast après un an d'absence, l'édition 2020 ayant été délocalisée à la Marshall Arena de Milton Keynes en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce tournoi se présente comme la première épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2021-2022 de snooker. Il se poursuivra en novembre avec l'Open d'Angleterre, en décembre avec l'Open d'Écosse et se terminera en février 2022 avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Alex Higgins (Alex Higgins Trophy), nom donné en souvenir du double champion du monde nord-irlandais décédé en 2010.

Judd Trump est le triple tenant du titre, étant donné qu'il a remporté les trois dernières éditions, battant à chaque fois Ronnie O'Sullivan en finale sur le score de 9 manches à 7.

Faits marquants 
Mark Williams souffre de la goutte et doit jouer avec une pantoufle au pied gauche, afin de pouvoir le poser au sol en limitant la douleur. Il pense que cette maladie provient de son nouveau régime végétarien.

Lors de son open national, Mark Allen réalise un break maximum et qualifie cet exploit comme l'un des plus beaux moments de sa carrière. Il remporte ensuite le tournoi en battant John Higgins lors d'une finale très serrée, 4-4 à l'issue de la session de l'après-midi, puis 9-8 en la faveur du nord-irlandais au terme du match. Les trophées des deux derniers tournois des Home Nations Series sont donc détenus par deux nord-irlandais originaires de la ville d'Antrim, étant donné que Jordan Brown a remporté l'Open du pays de Galles 2021.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Gagnant : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu du 23 au 27 août 2021 à la Morningside Arena de Leicester, hormis les matchs des joueurs du top 16 mondial qui se déroulent au Waterfront Hall de Belfast le 10 octobre 2021. Ils sont tous disputés au meilleur des 7 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 136, 123, 121, 113, 113, 110, 105  John Higgins
 135  Noppon Saengkham
 133, 128, 101, 100  Mark Allen
 132, 129  Stuart Bingham
 129  Ronnie O'Sullivan
 128, 111, 101  Gary Wilson
 128  Fan Zhengyi
 127, 120  Kyren Wilson
 127, 115, 110, 108  David Gilbert
 127  Alfie Burden
 127  Louis Heathcote
 123, 106, 102  Jimmy Robertson
 121, 109  Ricky Walden
 117  Cao Yupeng
 115  Oliver Lines
 114  Jak Jones
 113  Liang Wenbo
 113  Matthew Stevens
 110, 106, 103, 102  Shaun Murphy
 110  Mark King
 106  Jack Lisowski
 106  Tian Pengfei
 102, 100  Mark Williams
 102  Neil Robertson
 100, 100  Judd Trump
 100  Yan Bingtao

Qualifications 

 147  Mark Allen
 137  Jack Lisowski
 137  Anthony McGill
 137  Chris Wakelin
 125  Soheil Vahedi
 122, 121  Yan Bingtao
 120  Ronnie O'Sullivan
 117, 100  Mitchell Mann
 117  Oliver Lines
 116, 108  David Gilbert
 113  Joe Perry
 112, 101  Mark Selby
 112  Jak Jones
 111  Matthew Stevens
 111  Thepchaiya Un-Nooh
 110  Martin Gould
 109  Mark Williams
 108  Noppon Saengkham
 107  Craig Steadman
 105  Wu Yize
 104  James Cahill
 104  Duane Jones
 104  Liang Wenbo
 101  Lyu Haotian
 100  Tian Pengfei

Notes et références

Notes

Références 

2021
Snooker en 2021
Sport en Irlande du Nord en 2021